Haskell House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Haskell House (Colorado), ID-Nr. 83001310
 Haskell House (New York), ID-Nr. 73001244